Van Hoorne Entertainment, tot 2012 Van Hoorne Theaterproducties, is een Nederlands theaterproductiebedrijf uit Molenaarsgraaf, dat in 2003 door Michael van Hoorne werd opgericht. De eerste jaren toerde Van Hoorne rond met de familiemusicalreeks Karel de Kok en later volgden ook andere producties en een familie vakantiepark in Molenwaard.

Roodkapje werd in 2009 genomineerd voor de ANWB Publieksprijs voor beste kleine musical van 2009. 1953 werd in 2011 genomineerd voor drie Musical Awards: tweemaal voor beste vrouwelijke hoofdrol kleine musical (Marleen van Loo, Joke de Kruijf) en beste mannelijke hoofdrol kleine musical (Marcel Smid).

Theatershows

Televisie

Nominaties en prijzen 

Nederlands theaterproductiebedrijf